Євич Василь Павлович (1930—1994) — український живописець. Член Національної спілки художників України.
 Євич Микола Карпович (1921 — ? після 1971) — передовик сільського господарства Української РСР, Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Євич Олександр Петрович — полковник Національної гвардії України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Хризостом (Євич) (* 1952) — єпископ Сербської православної церкви, митрополит Дабро-Боснійський.

Примітки